Појам  може да се односи на:
 Мале, главни град Малдива.
 Мале (Белгија)
 Мале (Тренто), је насеље у Италији у округу Тренто, региону Трентино-Јужни Тирол
 Мале (Комо), је насеље у Италији у округу Комо, региону Ломбардија
 Мале (Фрозиноне), је насеље у Италији у округу Фрозиноне, региону Лацио
 Мале (Ел Порвенир), насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Ел Порвенир

 Мале (вегетација)
 Клод Мале